Самохвалов Андрій Вікторович — казахський хокеїст.
 Самохвалов Йосип Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Самохвалов Микола Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Самохвалов Михайло Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Самохвалов Олександр Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Самохвалов Федір Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Самохвалова Нінель Леонідівна (* 1955) — композитор, музикознавець.

Примітки 

Російські прізвища